Onderdistrict in Indonesië
 Padangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Padangan (Pupuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Padangan (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Padangan (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Padangan (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Padangan (Padangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java